King Peak – szczyt w Jukonie (Kanada)
 King Peak – szczyt w Nevadzie (USA)
 King Peak – szczyt w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada)
 King Peak – szczyt na Antarktydzie
 King Peak – szczyt w Kalifornii (USA)